Kassemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns-Heinz Kassemeyer, deutscher Phytomediziner im Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg
 Heinz Kassemeyer (1912–1997), Vizepräsident der Oberpostdirektion Stuttgart